Reiki je lahko:
 Obdobje Rejki (Reiki) - japonsko zgodovinsko obdobje
 Reiki (zdravljenje) - japonska zdravilna metoda